Райо́н Ли́томержице () — один из семи районов Устецкого края Чешской Республики. Административный центр — город Литомержице. Площадь — 1 032,16 кв. км., население составляет 117 582 человек. В районе насчитывается 105 муниципалитетов, из которых одиннадцать — города.

География 
Расположен на северо-востоке края. Граничит с районами Лоуни, Теплице, Усти-над-Лабем и Дечин Устецкого края; Ческа-Липа Либерецкого края; Мельник и Кладно Среднечешского края.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Средняя плотность — 118 чел./км²; 62,24 % населения живёт в городах.

Источники 
 Данные МВД ЧР

Районы Устецкого края